

Personnalités 
Couteau est un patronyme porté par :
 Geoffroy Couteau (1979- ), pianiste français ;
 Paul Couteau (1923-2014), astronome français.

Titres 

 Le Couteau sur la nuque (1933), roman anglais d'Agatha Christie ;
 Le Couteau (1961), film néerlandais de Fons Rademakers ;
 Le Couteau dans la plaie (1962), film franco-italien d'Anatole Litvak ;
 Le Couteau sur la nuque (1985), téléfilm américain de Lou Antonio ;
 Le Deuxième Couteau (1985), téléfilm français de Josée Dayan.

Autres 

 Couteau, mollusque bivalve ;
 Couteau, outil tranchant ou arme blanche ;
 Couteau à enduire ;
 Couteau à gratter les anches, outil utilisé pour terminer la fabrication d'une anche pour les instruments à vent à anche simple ou double ;
 Couteau à lame rétractable, outil permettant de couper des matériaux fins et peu résistants ;
 Couteau à palette, outil de peintre ;
 Couteau de peinture, outil de peintre ;
 Couteau papillon, lame à tranchant unique ;
 Couteau suisse, couteau de poche multifonction ;
 Lancer de couteaux, pratique sportive, technique de combat, spectacle ou activité ludique ;
 Couteau, accessoire généralement en aluminium, qui se fixe sur la fixation d'un ski de randonnée. Il comporte des dents qui pénètrent dans la neige  pour améliorer la tenue du ski sur neige dure ou glacée.
 (4909) Couteau, un astéroïde.